Белорусы в Канаде (; ) — граждане или жители Канады белорусского происхождения. По данным переписи 2011 года 15 565 канадцев указали своё белорусское происхождение. Основные регионы проживания — провинции Онтарио и Квебек.

История 
После Второй мировой войны в Канаде осели около 60 тыс. белорусов. Оседали в основном в провинциях Онтарио, Квебек, Саскачеван, Альберта. Проживали в городах Торонто, Монреаль, Виннипег, Оттава. В 1948 году белорусскими эмигрантами была основана первая эмигрантская организация белорусов Канады — «Объединение белорусов Канады» (), в 1952 — вторая: «Белорусское национальное объединение» (). Для согласования работы белорусских организаций в 1966 был основан «Координационный комитет белорусов Канады» ().

Примечания 

Народы Канады
Белорусские диаспоры по странам